Ай-Юган — название рек в России:

Ханты-Мансийский автономный округ
 Ай-Юган (приток Амни)
 Ай-Юган (приток Екар-Егарты)
 Ай-Юган (приток Лейв-Горт-Югана)
 Ай-Юган (приток Карты-Варын-Югана)
 Ай-Юган (приток Сотэ-Югана)
 Ай-Юган (приток Чемашъюгана)

Ямало-Ненецкий автономный округ
 Ай-Юган (приток Логась-Югана)
 Ай-Юган (приток Куновата)
 Ай-Юган (приток Сухого Полуя)
 Ай-Юган (приток Хейги-Яхи)
 Ай-Юган (приток Хомсынг-Югана)